Уарзон Ирыстон! (Люба Осетіє!) — національний гімн самопроголошеної Південної Осетії (), прийнятий 5 травня 1995 року.

Текст 

Південна Осетія
Південна Осетія